Лучшее видео дебютанта года MTV () — ежегодная награда телеканала MTV. Вручается с 1984 года на ежегодной церемонии награждения MTV Video Music Awards за создание лучших музыкальных видеоклипов года новичком или дебютантом года.

История 
Премия вручается ежегодно, начиняа с 1984 года, но до 2006 года называлась Best New Artist in a Video. С 2007 года поменяла своё название на Best New Artist («Лучший новый артист») в связи с изменением формата, в соответствии с которым награждался не конкретный видеоролик, а совокупность работ артиста за весь год. На церемонии 2008 года премия сохранила свое название 2007 года, но вернулась к формату награждения конкретного видео, а не полного цикла работ артиста. Позднее, с 2013 по 2015 год, категория была переименована в Artist to Watch («Артист, за которым стоит следить»), но при этом сохранила формат присуждения награды за конкретное видео. В 2020 году награда Best New Artist объединилась с наградой Push Artist of the Year («Артист года по версии Push» (2018—2019), создав награду Push Best New Artist («Лучший новый артист по версии Push»). В 2021 году MTV вернул категории её первоначальное название (Best New Artist, «Лучший новый артист»), тем самым отделив её от инициативы MTV Push, которая снова получила свою собственную категорию (Push Performance of the Year, «Лучшее выступление года»).

Эту премию фаны иногда называли «Death Award» (посмертная награда), так как некоторые артисты получали её уже на пике славы, но не в год дебюта. Сразу 4 группы, выигрывавшие эту награду (Eurythmics, Nirvana, Avenged Sevenfold и Gym Class Heroes) дебютировали за несколько лет до её вручения (их дебюты состоялись в 1981, 1989, 2001 и 2004 годы, соответственно, а премию получили в 1984, 1992, 2006 и 2007).

За всю историю премии только 4 исполнителя смогли сделать «золотой дубль», то есть выиграть две одноимённые номинации в главных видеомузыкальных наградах года. Это певицы Алиша Киз, Билли  Айлиш, Оливия Родриго и группа Maroon 5, которые победили в номинации Лучшее видео дебютанта года (MTV) и одновременно в номинации Премия «Грэмми» лучшему новому исполнителю.

Награждённые

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Лучшее видео года (MTV)
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Награды, появившиеся в 1984 году
MTV Video Music Awards
Премии в области музыкальных видеоклипов